Cmentarz prawosławny w Obszy (nowy)
 Cmentarz prawosławny w Obszy (stary)